UNL es una sigla que puede referirse a:

 La Universidad Nacional del Litoral, en la Argentina; 
 La Universal Networking Language, lenguaje auspiciado por las Naciones Unidas; 
 La Universidad Nacional de Loja, en Ecuador; o
 La Universidad Nueva de Lisboa, en Portugal.

Siglas